Элдиг-Хем — топоним в России

 Элдиг-Хем — село, административный центр и единственный населённый пункт одноимённого сумона в Дзун-Хемчикского кожууне Республики Тыва.
 Сумон Элдиг-Хем — административно-территориальная единица (сумон) в Дзун-Хемчикском кожууне Тывы.
 Элдиг-Хем, Эльдиг-Хем — река в Республике Тыва, впадает в р. Улуг-Чыргакы.